Valcárcel ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Valcárcel (1932–2010), peruanischer Komponist
 Ramón Luis Valcárcel (* 1954), spanischer Politiker
 Tamara Macarena Valcárcel (* 1984), spanische Sängerin, Bolero- und Pop-Musik
 Teodoro Valcárcel (1900–1942), peruanischer Komponist